Лы́щицкий сельсове́т () — административная единица в составе Брестского района Брестской области Белоруссии. Административный центр — деревня Новые Лыщицы.

Географическое положение 
Расположен в северной части района. Крупные реки: Сорока, Лютая. по территории сельсовета проходит железная дорога Брест — Черемха-Осада (Польша), имеются станции: Лыщицы, Люта.
Председателем Лыщицкого сельсовета в прошлом являлся Оскирко Андрей Владимирович.

Состав 

Лыщицкий сельсовет включает 17 населённых пунктов:

Источник:

Экономика 
На территории сельсовета имеется крупное месторождение торфа Лыщицкое.

Примечания

Ссылки 
 

Сельсоветы Брестского района